El Judeide kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Marjayoûn, distriktshuvudort, Nabatiye, 
 Jdaidet el Matn, distriktshuvudort, Libanonberget, 

Robotskapade Libanonförgreningar